Рендина — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Софадес в Фессалии.
  — село в сообществе  в общине Волви в Центральной Македонии.
  — средневековая крепость.

См. также 
 Орфанос